Albumy numer jeden w roku 2010 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 2010 (Polska)
 Albumy numer jeden w roku 2010 (USA)
 Albumy numer jeden w roku 2010 (Węgry)

Zobacz też